Reni, ville de l'oblast d'Odessa en Ukraine.

 Arlette Reni (1927-2010), joueuse de basket-ball française.
 Guido Reni (1575-1642), peintre italien.
 Renée Reni (1925-2005), joueuse de basket-ball française.